Муларе́с (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Кармо-1 Ле-Сегала. Округ коммуны — Альби.

Код INSEE коммуны — 81186.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 540 км к югу от Парижа, в 90 км северо-восточнее Тулузы, в 20 км к северо-востоку от Альби.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 271 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 162 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 115 были экономически активными, 47 — неактивными (показатель активности — 71,0 %, в 1999 году было 64,6 %). Из 115 активных работали 108 человек (63 мужчины и 45 женщин), безработных было 7 (4 мужчины и 3 женщины). Среди 47 неактивных 12 человек были учениками или студентами, 25 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Путак
 Замок Вернье
 Статуя Богоматери в церкви Нотр-Дам-дю-Пюи

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Тарн